Sotalbo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sotalbo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Sotalbo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar